La Rambla kan syfta på:
La Rambla – en bred boulevard i Barcelona, Spanien
La Rambla (ort) – en kommun i provinsen Córdoba i autonom region Extremadura i Spanien
La Rambla (udde) – en udde i provinsen Murcia och regionen Murcia i Spanien

Se även
 Rambla